XULRunner — проект Mozilla, реализация платформы для разработки приложений Mozilla Application Framework, основанной на движке Gecko и поддержке XUL.

Целью отдельной реализации XULRunner является отказ от многочисленных директив условной компиляции при сборке различных Gecko-программ. Включает в себя движок Gecko, основные компоненты интерфейса, а также средства для расширения и обновления приложений. В некоторых ОС Firefox 3 и другие приложения, использующие движок Gecko 1.9 и выше, используют общую копию XULRunner, установленную в системе, что позволяет сократить расход дискового пространства, Интернет-трафика и оперативной памяти.

Применение в стороннем программном обеспечении 
На основе XULRunner создано несколько проектов, среди них:

 Songbird — медиаплеер, совмещающий в себе движок Gecko и библиотеки от VideoLAN player;
 MusicBee — медиаплеер, использующий XULRunner для браузинга в сети;
 eMusic Remote — средство для удобной покупки музыкальных треков в интернете, а также веб-браузер;
 Instantbird — IM-клиент на базе XULRunner и libpurple;
 Miro — видеоплеер, позволяющий скачивать медиафайлы прямо из интернета;
 Conkeror — легковесный браузер на движке Gecko, полностью управляемый с клавиатуры.

Примечания

Литература

Ссылки 
 XULRunner 
 Приложения, использующие XULRunner 
 Примеры приложений
 Пособие по XULRunner

Свободные библиотеки программ
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Кроссплатформенное программное обеспечение
Платформы программирования